

Astronomia
85386 Payton – asteroide della fascia principale

Onomastica
Payton – variante del nome proprio di persona inglese Peyton

Persone
Barbara Payton – attrice statunitense
Charles Alfred Payton – diplomatico e dirigente sportivo britannico
Elfrid Payton – cestista statunitense
Gary Payton – cestista statunitense
Gary Eugene Payton – astronauta statunitense
Mel Payton – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Nicholas Payton – trombettista statunitense
Sean Payton – giocatore e allenatore di football americano statunitense
Walter Payton – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate
Peyton